

Список композицій

Учасники запису
U2
Боно – вокал, гітара, фортепіано
Едж – гітара, фортепіано, клавішні, бек-вокал, вокал в "Miracle Drug"
Адам Клейтон – бас-гітара, клавішні
Ларрі Маллен – ударні, бек-вокал в "Miracle Drug"

Jacknife Lee – клавішні, синтезатори
Daniel Lanois – гітара, мандоліна

Примітки 

Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми U2
Рок-альбоми
Альбоми Island Records
Альбоми Interscope Records
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Браяном Іно
Альбоми, спродюсовані Фладом